Джрашен () — название населённых пунктов в Армении:

 Джрашен — село в Араратской области.
 Джрашен — село в Армавирской области.
 Джрашен — село в Лорийской области.